

Geografia 
 Germania
 Saal – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Saal an der Donau – comune nel land della Baviera
 Saal an der Saale – comune nel land della Baviera
 Austria
 Maria Saal – comune nel distretto di Klagenfurt-Land, in Carinzia

Persone 
 Andres Saal – scrittore estone
 Georg Saal – pittore tedesco

Pagine correlate 
 Goldener Saal